Исинская глина или Цзыша — собирательное название для глин, добываемых в районе города Исин в Китае.

Получили известность благодаря изготавливающейся из них посуде, в основном чайникам, продающимся в Исине. Чайники изготавливаются в расположенном в 20 км от Исина городе Диншучжэне, где на этом производстве заняты почти 70 % населения. Своей славой Исинские чайники обязаны, во-первых, уникальным свойствам местной глины, а во-вторых — идеальной, выверенной веками конструкции.

Глина, похожая на исинскую, встречается во многих местах, но исинская отличается высоким содержанием каолина и мелких силикатных частиц, что после обжига дает изделиям жирный блеск и пористую структуру, состоящую из двух типов пор — закрытых и открытых. Как раз из-за этих пор исинские чайники медленно остывают и позволяют при заварке чая ему дышать.

Исинские глины можно разделить на три основные вида:
 Цзыша
 Бэнь Шань Лу, ещё называемую Лу Ни
 Чжуша, также известную как Чжу Ни
Для получения гаммы цветов от жёлтого до чёрного эти виды глины смешиваются, добавляются органические и минеральные вещества, варьируется температура обжига.

Глина добывается в Хуанлуншане и Чжаочжуаншане рядом с Шушанем. Цзыша и Лу Ни добываются в Хуанлуншане, а Чжуша — в Чжаочжуаншане. Добыча Чжуша строго регламентируется из-за ограниченности её запасов, изделия из неё самые дорогие.

Глину Цзыша можно разделить на два подвида. В Хуанлуншане глина лежит пластами. Самый верхний слой — пластичная глина — называют её — Цзя Ни, последующие — окаменелые, такую глину называют Нэнь Ни. Мягкая глина считается худшей, из неё изготавливают повседневную утварь.

Пласты глины распределяются следующим образом (сверху вниз):
 Нэнь Хуан Ни — мягкая глина, худшее качество
 Бэнь Шань Лу — окаменелая
 Цзыша, еще называемая Гэн Ша — качество среднее из-за её грубости. Окаменелая.
 Бэнь Шань Лу — окаменелая.
 Цзыша — высшее качество, окаменелая. Иногда добывается в шахтах, глубина которых достигает 100−150 м.

Цзыша содержит сравнительно большое количество каолинита, что позволяет обжигать изделия при температуре до 1200°C, при которой изделия из простой глины расплавляются. Из-за этого изделия из исинской глины, несмотря на их хрупкость, имеют большую твёрдость.

Ссылки 
 History of Yixing Pottery
 Yixing City English Guide (Jiangsu.Net)
 A Handbook of Chinese Ceramics, Metropolitan Museum of Art

Глины
Экономика провинции Цзянсу
Культура провинции Цзянсу